STD kan syfta på:

 Svenska Teknik&Designföretagen, förkortat STD-företagen, arbetsgivar- och branschorganisation.
 Dobra, en valuta i São Tomé och Príncipe i Afrika.
 Sexually Transmitted Disease, engelska för Sexuellt överförbar infektion
 "Standardiserat lufttryck" (1 013,2 hPa) vid barometrisk mätning av höjd, se Höjdmätare
 standard, en äldre volymenhet för virke